Лайм-Рок — топоним в штате Коннектикут, США.
 Lime Rock Park — дорожная гоночная трасса в городке Солсбери.
 Лайм-Рок (исторический район) — исторический район в городке Солсбери.